Лодевар (Лодебар ;  — «без пастбища», «пустое место» ) — библейский ветхозаветный город Галаатиды, в Заиорданской области (Заиорданье).

Библейское повествование 
В нём скрывался Мемфивосфей (Мефибошет), внук Саула, до самого того времени, как Давид призвал его к себе ().
Махир из Лодевара доставлял Давиду продовольствие в Маханаим ().

Критика 
БЭАН приводит существовавшее мнение, что Лодевар был тождественен с городом Давиром, упоминаемымй в Книге Иисуса Навина (), но считает мнение безосновательным. В любом случае его точное положение неизвестно. Михаэлис и Кнобель находили этот город также в  (Лидебир), Грец также в  (параллельно с ).

Примечания 

Ветхозаветные города